Das Damendoppel der Australian Championships 1962 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Vorjahressiegerinnen waren Mary Reitano und Margaret Smith. Im Endspiel setzten sich Robyn Ebbern / Margaret Smith gegen Darlene Hard / Mary Reitano mit 6:4 und 6:4 durch.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1962